Förstgen bezeichnet

 einen Ortsteil der Großen Kreisstadt Grimma in Sachsen, siehe Förstgen (Grimma)
 zwei Ortsteile der Gemeinde Mücka in der Oberlausitz (Sachsen):
 Förstgen (Mücka)
 Förstgen-Ost
 Sandförstgen, einen Ortsteil der Gemeinde Hohendubrau in der Oberlausitz (Sachsen)